Киносита () — японская фамилия.

Известные носители 
 Киносита, Алисия (род. 1967) — японская пловчиха, серебряная медалистка Олимпийских игр (1996).
 Киносита, Дзюндзи (1914—2006) — японский драматург.
 Киносита, Дзюнсукэ (род. 1965) — японский кинорежиссёр, актёр, сценарист, мастер хиромантии и фэншуй.
 Киносита Иэсада (1543—1608) — самурай.
 Киносита, Кэйсукэ (1912—1998) — японский кинорежиссёр.
 Киносита, Макико (род. 1956) — японский композитор.
 Киносита, Наоэ (1869—1937) — японский активист.
 Киносита, Саяка (род. 1981) — японская сэйю.
 Киносита, Тоитиро (род. 1925) — американо-японский физик-теоретик.
 Киносита, Юка (род. 1981) — японский видеоблоггер и рекордсмен.